Группа D чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1997 — 3-й розыгрыш чемпионата Европы среди юниоров в группе D.
Турнир проходил с 4 по 9 марта 1997 года в столице Союзной Республики Югославии Белграде. В чемпионате приняло участие 6 команды. Победителем стала  сборная Югославии, которая перешла в группу C чемпионата Европы 1998 года.

Арена 

Все матчи чемпионата прошли в ледовом дворце «Пионир».

Участвующие команды

Турнир 

Время местное (UTC+2).

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:  
 Вратарь:  Сергей Островский
 Защитник:  Урош Банович
 Нападающий:  Деян Павичевич

Лучший бомбардир           
 Нападающий:   Чаба Прокеч 15 очков (9 шайб и 6 передач)

Ссылки 
 Информация о турнире  passionhockey.com 

Март 1997 года
Хоккей
D
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Союзной Республике Югославии
Хоккей
Чемпионаты Европы в 1997 году